Union College ist der Name folgender Colleges:

in den Vereinigten Staaten:
 Union College in Schenectady, New York
 Union College (Kentucky) in Barbourville, Kentucky
 Union College (Nebraska) in Lincoln, Nebraska
 Union County College in Cranford, New Jersey
 Hebrew Union College, Rabbinerseminar in Cincinnati, Ohio

in anderen Ländern:
 Union College, University of Queensland in Brisbane, Australien
 Union College, Tellippalai, Jaffna, Sri Lanka
 Union Theological College, Nordirland

Siehe auch:
 Union Theological Seminary in the City of New York, theologische Hochschule